

Patronyme 
Morita est un patronyme d'origine japonaise :

 Akio Morita, cofondateur de Sony (1921-1999)
 Ayumi Morita, joueuse de tennis japonaise (1990-)
 Hiroyuki Morita, réalisateur japonais de films d'animation (1964-)
 Kiiti Morita (1915-1995), mathématicien japonais (équivalence de Morita, )
 Kōichi Morita, compositeur japonais (1940-)
 Masanori Morita, auteur japonais de manga (1966-)
 Pat Morita, acteur américain d'origine japonaise (1932-2005)
 Rieko Morita, artiste-peintre japonaise (1955-)
 Tama Morita, essayiste japonaise (1894-1970)
 Tomomi Morita, nageur japonais (1984-)
 Yoshimitsu Morita, réalisateur japonais (1950-)

Topographie 
 Morita, ville du nord du Togo

Divers 
 Thérapie de Morita
 Morita Shogi 64, un jeu de Nintendo 64